Адам Холл (; род. , Каламазу) — профессиональный американский хоккеист, нападающий.

Игровая карьера

Достижения 
 Победитель NCAA (CCHA) — 2000, 2001
 Бронзовый призёр чемпионата мира — 2004
 Победитель 2-й финской лиги — 2005

Статистика

Клубная

Международная

Ссылки 
 

Хоккейные нападающие
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК КалПа
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»